Galhyeon-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Galhyeon-dong, Gwacheon, stadsdel, Gyeonggi, 
 Galhyeon-dong, Seoul, stadsdel,